LOpen dels Estats Units 2013, conegut oficialment com a US Open 2013, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 132a edició del torneig es va celebrar del 26 d'agost al 9 de setembre de 2013 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 El manacorí Rafael Nadal va demostrar novament que és el dominador de la temporada en guanyar el seu desè títol de l'any i segon Grand Slam. Aquest també representà el seu segon US Open després de l'aconseguit l'any 2010 i també el 13è títol Grand Slam de la seva carrera, a quatre del primer i encara en actiu, Roger Federer.

 L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el novè títol de la temporada i segon Grand Slam després d'imposar-se a Viktória Azàrenka en la repetició de la final de l'edició prèvia. Aquest va representar la cinquena coronació en el US Open (1999, 2002, 2008, 2012) empatant en la segona posició de tennistes amb més US Open, només a un de Chris Evert. Entre el seu primer US Open (1999) i aquest, hi ha 14 anys de diferència, la major distància entre dos títols Grand Slam en l'Era Open. També fou 17è Grand Slam individual de la seva carrera, retallant la distància amb la primera classificada, Steffi Graf (22).

 La parella masculina formada per l'indi Leander Paes i el txec Radek Stepanek van guanyar el segon títol de Grand Slam com a parella després de l'Open d'Austràlia 2012. Aquest fou el segon Grand Slam per Stepanek però fou el vuitè per Paes (tercer US Open), que va esdevenir el vuitè tennista de dobles en guanyar un Grand Slam amb 40 anys.

 La parella femenina formada per les txeques Andrea Hlaváčková i Lucie Hradecká van guanyar el segon Grand Slam com a parella després del Roland Garros 2011. Hlaváčková va fer doblet amb el títol de dobles mixts, fet que no s'aconseguia des del 2008 per part de Cara Black.

 La parella mixta formada per la txeca Andrea Hlaváčková i el bielorús Maks Mirni van guanyar el seu primer títol junts, per Hlavackova va significar el primer títol de dobles mixtos de la seva carrera mentre que per Mirni representà el quart, el tercer al US Open, ja que havia guanyat els títols de 1998 amb Serena Williams i 2007 amb Viktória Azàrenka.

 Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan optaven a esdevenir la primera parella de dobles masculins en l'Era Open en conquerir el Grand Slam pur, ja que havien guanyat els tres primers torneigs Grand Slam de l'any. Malauradament van caure a semifinals davant la parella formada per Leander Paes i Radek Štěpánek i no van poder aconseguir la fita. Els germans Bryan ja havien aconseguit el Grand Slam en un any, ja que a part dels tres primers del 2013, havien guanyat el US Open 2012, però no en el mateix any natural. Aquest partit fou la repetició de la final de dobles de l'edició anterior però amb resultat contrari.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Final)
  Rafael Nadal (Campió) 
  Andy Murray (Quarts de final)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Tomáš Berdych (4a ronda)
  Juan Martín del Potro (2a ronda)
  Roger Federer (4a ronda)
  Richard Gasquet (Semifinals)
  Stanislas Wawrinka (Semifinals)
  Milos Raonic (4a ronda)
  Kei Nishikori (1a ronda)
  Tommy Haas (3a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Jerzy Janowicz (1a ronda)
  Nicolás Almagro (1a ronda)
  Fabio Fognini (1a ronda)
  Kevin Anderson (2a ronda)
  Janko Tipsarević (4a ronda)
  Tommy Robredo (Quarts de final)
  Andreas Seppi (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (Quarts de final)
  Philipp Kohlschreiber (4a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Benoît Paire (1a ronda)
  Grígor Dimitrov (1a ronda)
  Sam Querrey (2a ronda)
  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  Jürgen Melzer (1a ronda)
  Ernests Gulbis (1a ronda)
  Julien Benneteau (3a ronda)
  Dmitri Tursúnov (3a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Guanyadora)
  Viktória Azàrenka (Final)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Sara Errani (2a ronda)
  Li Na (Semifinals)
  Caroline Wozniacki (3a ronda)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Jelena Janković (4a ronda)
  Roberta Vinci (Quarts de final)
  Samantha Stosur (1a ronda)
  Kirsten Flipkens (1a ronda)
  Ana Ivanović (4a ronda)
  Maria Kirilenko (3a ronda)
  Sloane Stephens (4a ronda)
  Sabine Lisicki (3a ronda)
  Dominika Cibulková (1a ronda)
  Carla Suárez Navarro (Quarts de final)
  Sorana Cîrstea (2a ronda)
  Nàdia Petrova (1a ronda)
  Simona Halep (4a ronda)
  Ielena Vesninà (2a ronda)
  Jamie Hampton (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova (Quarts de final)
  Kaia Kanepi (3a ronda)
  Alizé Cornet (3a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (3a ronda)
  Mona Barthel (2a ronda)
  Magdaléna Rybáriková (1a ronda)
  Laura Robson (3a ronda)
  Klára Zakopalová (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinals)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Final)
  Marcel Granollers /  Marc López (3a ronda)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Guanyadors)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Quarts de final)
  Rohan Bopanna /  Edouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (2a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Semifinals)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1a ronda)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Quarts de final)
  Maks Mirni /  Horia Tecau (1a ronda)
  Michael Llodra /  Nicolas Mahut (3a ronda)
  Frantisek Cermak /  Filip Polasek (1a ronda)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (Quarts de final)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Quarts de final)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Quarts de final)
  Nàdia Petrova /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (Quarts de final)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Guanyadores)
  Anna-Lena Grönefeld /  Kveta Peschke (3a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (2a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Final)
  Liezel Huber /  Núria Llagostera Vives (3a ronda)
  Sania Mirza /  Zheng Jie (Semifinals)
  Anastassia Pavliutxénkova /  Lucie Šafářová (3a ronda)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2a ronda)
  Cara Black /  Marina Erakovic (3a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskobóieva (3a ronda)
  Jelena Janković /  Mirjana Lucic-Baroni (3a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (3a ronda)

Dobles mixts 

  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (1a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (2a ronda)
  Julia Görges /  Rohan Bopanna (1a ronda)
  Kveta Peschke /  Marcin Matkowski (Quarts de final)

  Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (Semifinals)
  Lisa Raymond /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Andrea Hlavacková /  Maks Mirni (Guanyadors)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (Quarts de final)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 

2013
US Open